El Torneig de Praga 2018, oficialment conegut com a J&T Banka Prague Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 9a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'abril i el 5 de maig de 2018 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La tennista local Petra Kvitová va guanyar el tercer títol de la temporada. La romanesa Mihaela Buzărnescu va disputar ambdues finals però no va aconseguir imposar-se en cap d'elles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2018
WTA Tour 2018